The Stolen Necklace – film del 1911 diretto da Tom Ricketts
 The Stolen Necklace – film del 1912 diretto da Fred Rains
 The Stolen Necklace – film del 1933 diretto da Leslie S. Hiscott